В парному розряді жіночого тенісного турніру Central Fidelity Bank International 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Розмарі Казалс і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоанн Расселл і Вірджинія Рузічі 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (фінал)
 Розмарі Казалс /  Кенді Рейнолдс ''(чемпіонки)

 Андреа Джегер /  Мері Лу Деніелс (півфінал)
 Бонні Гадушек /  Кетлін Горват (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Central Fidelity Bank International